Аниськи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Аниськи — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Аниськи — деревня в Руднянском районе Смоленской области.